Кубок России по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2010—2011 являлся X турниром Российской федерации по баскетболу. «Финал четырёх» Кубка России состоялся 15-16 марта в Красноярске . Обладателем кубка стал «Спартак» (Санкт-Петербург), победивший в финале «Нижний Новгород».

Формат 
Система розыгрыша Кубка — на выбывание. Обладатель Кубка России получает право на участие в Кубке вызова в сезоне 2011—2012 гг. В Кубке России участвовала 36 команд, выступающих в чемпионате Профессиональной баскетбольной лиге и «Суперлиги» и Высшей лиги — в обязательном порядке, а также все желающие команды. Не участвовали в Кубке России ЦСКА, Химки, УНИКС, Динамо.

Кубок России в сезоне 2010—2011 гг. прошёл в три этапа:
 I этап — предварительные игры в подгруппах. Команды Высшей лиги Чемпионата России, а также все желающие команды разбиваются на подгруппы «А», «Б», «В» и «Г» по территориальному принципу. Игры в подгруппах проводятся турами в один круг. Сроки и места проведения туров определяет РФБ.
 II этап — соревнования по системе плей-офф с 09 октября 2010 года по 18 марта 2011 года.
 III этап — финальные игры прошли в формате «финала 4-х» 15-16 марта 2011 года.

Предварительные игры

Группа А 
3 — 7 сентября 2010 года, Ессентуки

Группа Б 
4 — 8 сентября 2010 года, Воронеж

Группа В 
8 — 10 сентября 2010 года, Тверь

Группа Г 
13 — 15 сентября 2010 года, Нижний Тагил

Игры 1/16 финала

Плей-офф

Сетка турнира 
Счёт в стадиях 1/8 и 1/4 финала дан по результатам двух матчевого противостояния.

Игры 1/8 финала

Игры 1/4 финала

Финал 4-х

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальная статистика «Финала четырёх»

Очки

Подборы

Передачи

«Финал четырёх»

Символическая пятёрка «Финала четырёх» 
 Разыгрывающий защитник —  Дмитрий Кулагин  Нижний Новгород
 Атакующий защитник — Андрей Комаровский  Енисей 
 Лёгкий форвард —  Никола Драгович  Спартак
 Тяжёлый форвард —  Драган Лабович  Енисей
 Центровой —  Артём Яковенко  Нижний Новгород
 MVP «Финала четырёх» —  Перо Антич  Спартак

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 Кубок России 2010/2011 на сайте РФБ

Кубок России по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Спорт в России в 2010 году
Спорт в России в 2011 году